Glory може да се отнася за:
 Glory (албум) – рап албум на Иги Азалия
 Glory (кикбокс) – най-голямата в света кикбокс верига
и др.